Соревнования в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2022 года прошли 12 и 13 августа в бассейне на Итальянском форуме в Риме. В соревнованиях приняли участие 77 пловцов из 34 стран.

Медали на этой дистанции на чемпионате Европы были разыграны 36-й раз, на ней пловцы соревновались на всех чемпионатах Европы, начиная с первого в 1926 году.

17-летний румынский пловец Давид Попович в предварительном заплыве побил рекорд чемпионатов Европы, в полуфинале побил рекорд Европы и рекорд чемпионатов Европы, а в финале 13 августа установил новый мировой рекорд (46,86), на 0,05 сек превзойдя достижение бразильца Сезара Сьело, которое было показано там же на Итальянском форуме в Риме на чемпионате мира 2009 года. Рекорд Сьело был установлен в плавательном костюме. 

Попович стал первым в истории румынским пловцом, выигравшим золото чемпионата Европы на этой дистанции. Ранее единственной медалью Румынии на этой дистанции была бронза Норберта Трандафира в 2012 году. Криштоф Милак установил в финале национальный рекорд и принёс Венгрии первую медаль на этой дистанции с 1958 года. Алессандро Миресси завоевал медаль на этой дистанции на третьем чемпионате Европы подряд (2018 — золото, 2021 — серебро).

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Следующие рекорды были установлены во время соревнований:

Результаты

Предварительные заплывы 

Предварительные заплывы начались 12 августа в 09:10 по местному времени. В полуфинал могли выйти не более двух пловцов от одной страны.

Полуфиналы 
Полуфиналы начались 12 августа в 18:33 по местному времени.

Финал 
Финал стартовал 13 августа в 18:22 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты предварительных заплывов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

Плавание на чемпионате Европы по водным видам спорта 2022
Чемпионаты Европы по водным видам спорта